Jiken (Jiken)
 Jiken (Tulangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing